We should be together (John Loudermilk), een lied dat werd geschreven door John Loudermilk en eind jaren vijftig werd uitgebracht door Mary Klick, The Chordettes en The Browns
 We should be together (Allen Reynolds), een lied dat geschreven werd door Allen Reynolds en een hit werd van Don Williams en van The Cats
 We should be together (Cliff Richard), een nummer 1-hit van Cliff Richard die hij samen met Paul Moessl schreef